Хэкоу () в переводе с китайского означает «устье реки». Такие топонимы имеются в разных частях Китая:
 Хэкоу (район) — район городского подчинения городского округа Дунъин провинции Шаньдун
 Хэкоу-Яоский автономный уезд Хунхэ-Хани-Ийского автономного округа провинции Юньнань